De twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk 2017 werd verreden op donderdag 13 juli 2017 van Pau naar Peyragudes.

Parcours 
Het was een bergrit in de Pyreneeën van 214,5 kilometer. Onderweg waren er zes beklimmingen: een van de vierde-, twee van de tweede-, twee van de eerste- en een van de buitencategorie. De aankomst was bergop. In Loures-Barousse was een tussensprint.

Verloop 
Direct na de start werd er hard gereden en probeerden verschillende renners te demarreren. Uiteindelijk lukte het een groep van twaalf renners om uit de greep van het peloton te geraken, waarna het tempo omlaag ging. De renners in de kopgroep, die al snel een voorsprong van meer dan vijf minuten kreeg, waren Jack Bauer, Steve Cummings, Thomas De Gendt, Imanol Erviti, Cyril Gautier, Marcel Kittel, Koen de Kort, Stefan Küng, Michael Matthews, Nils Politt, Julien Simon en Diego Ulissi. Aan de voet van de Col des Ares hield Marcel Kittel het voor gezien in de kopgroep. In de beklimming van de Port de Balès viel de kopgroep uit elkaar. Thomas De Gendt viel aan, maar werd bijgehaald door Steve Cummings die uiteindelijk als eerste de top bereikt. Ondertussen dunt het peloton door het hoge tempo van de Sky-ploeg sterk uit en uiteindelijk wordt Cummings op de flanken van de Col de Peyresourde voorbijgereden. In de laatste honderden meters kan geletruidrager Chris Froome de tempoversnelling van Fabio Aru, Romain Bardet en Rigoberto Urán niet bijhouden. Bardet wint de etappe en Aru maakt net genoeg verschil om de gele trui van Froome over te nemen.

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
 De route van de 12e etappe op letour.fr

12
Sportevenement in Occitanie
Sport in Hautes-Pyrénées
Sport in Haute-Garonne